Swingers  est un film américain réalisé par Doug Liman, sorti en 1996.
 Swingers  est un film néerlandais réalisé par Stephan Brenninkmeijer, sorti en 2002.